Norwich City FC (celým názvem: Norwich City Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Norwich v nemetropolitním hrabství Norfolk. Založen byl v roce 1902. Od sezóny 2022/23 působí v anglické druhé nejvyšší ligové soutěži EFL Championship. Klubové barvy jsou žlutá a zelená.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Carrow Road s kapacitou 27 244 diváků.

Získané trofeje 

 EFL Cup ( 2× )
 1961/62, 1984/85

Soupiska 
K 30. srpnu 2021

Na hostování

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1905–1920: Southern Football League (Division One South & West)
 1920–1921: Football League Third Division
 1921–1934: Football League Third Division South
 1934–1939: Football League Second Division
 1946–1958: Football League Third Division South
 1958–1960: Football League Third Division
 1960–1972: Football League Second Division
 1972–1974: Football League First Division
 1974–1975: Football League Second Division
 1975–1981: Football League First Division
 1981–1982: Football League Second Division
 1982–1985: Football League First Division
 1985–1986: Football League Second Division
 1986–1992: Football League First Division
 1992–1995: Premier League
 1995–2004: Football League First Division
 2004–2005: Premier League
 2005–2009: Football League Championship
 2009–2010: Football League One
 2010–2011: Football League Championship
 2011–2014: Premier League
 2014–2015: Football League Championship
 2015–2016: Premier League
 2016–2019: English Football League Championship
 2019– : Premier League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 1919/20: Klub se stal po sezóně členem Football League, respektive její nově založené Third Division.

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

  

 
Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1902
Norwich